Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Heinz Günthardt che ha battuto in finale Pablo Arraya 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt (campione)
 Gianni Ocleppo (secondo turno)
 Jimmy Brown (semifinali)
 Pablo Arraya (finale)

 Corrado Barazzutti (secondo turno)
 Stefan Simonsson (secondo turno)
 Libor Pimek (secondo turno)
 Diego Pérez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1983